Type 41 peut désigner :
 la Bugatti Type 41, également appelée Bugatti Royale : une automobile du constructeur automobile Bugatti construite de 1926 à 1931 ;
 le Type 41, une locomotive à vapeur pour services mixtes des Chemins de fer de l'État belge et de la SNCB, construite de 1905 à 1914.